Herbert Bramfeld (* 2. Dezember 1912 in Hamburg; † 1984 ebenda) war ein deutscher Moderner Fünfkämpfer.

Bramfeld, der Polizist war, nahm an den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin teil, wo er den 12. Rang belegte.

Weblinks 
 

Moderner Fünfkämpfer (Deutschland)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1936
Polizist (Deutsches Reich)
Deutscher
Geboren 1912
Gestorben 1984
Mann